— японская рок-группа, основанная в 2005 году.

Дискография

Синглы

Промосинглы 
 См.  в англ. разделе.

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы 
 См.  в англ. разделе.

Примечания

Ссылки 

 
 sakanaction на сайте лейбла Victor Entertainment
 Плейлист Sakanaction на канале Victor Entertainment на YouTube
 

Рок-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Исполнители Victor Entertainment
Участники конкурса Кохаку ута гассэн